Actopan puede referirse a los siguientes topónimos de México:
 Actopan, municipio del estado de Hidalgo.
 Actopan, ciudad del estado de Hidalgo, cabecera del municipio anterior.
 Actopan, municipio del estado de Veracruz.
 Actopan, ciudad del estado de Veracruz, cabecera del municipio anterior.
 Actopan, pueblo del municipio de Tetecala, en el estado de Morelos. 
 El río Actopan, río de bajo caudal que nace por la región de Xalapa, en el estado de Veracruz.
 El río Actopan, más conocido como río Chicavasco, caudal que nace en la Sierra de Pachuca y desemboca en el río Tula, en el estado de Hidalgo.

Además, Atocpan puede hacer referencia a:
 San Pedro Atocpan, uno de los doce pueblos que conforman la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México.